Наро́дный комиссариа́т оборо́ны СССР — высшее военное ведомство СССР с 1934 по 1946 годы.

История 
В 1920—1930-х годах высший военный орган РСФСР/СССР носил название Народного комиссариата по военным и морским делам (Наркомвоенмор).

20 июня 1934 года Наркомвоенмор СССР был преобразован в общесоюзный Народный комиссариат обороны СССР (НКО СССР). 30 декабря 1937 года из него выделен Народный комиссариат военно-морского флота СССР (НКВМФ СССР).

1 февраля 1944 года в связи с принятием Закона СССР о создании войсковых формирований союзных республик НКО СССР из общесоюзного наркомата преобразовывается в союзно-республиканский. РСФСР создала собственный Наркомат обороны.

25 февраля 1946 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР НКО СССР слился с НК ВМФ СССР в единый союзно-республиканский Народный Комиссариат Вооружённых Сил СССР (НК ВС СССР). Под таким названием центральный орган обозначался в документах менее месяца, так как в соответствии с Законом СССР от 15 марта 1946 года о преобразовании Советов Народных Комиссаров СССР и союзных республик в Советы Министров его переименовали в Министерство Вооружённых Сил СССР (МВС СССР). 25 февраля 1947 года в соответствии с упомянутыми решениями были внесены изменения в Конституцию СССР.

Печатный орган Народного комиссариата по военным и морским делам (Наркомвоенмор) по части генерального штаба — журнал «Военное дело».

Центральным органом Народного комиссариата обороны Союза ССР по воспитанию начальствующего и рядового состава Красной Армии, пропаганде задач боевой подготовки и развитию передовой военной мысли является газета «Красная Звезда».

Народные комиссары 
  Ворошилов, Климент Ефремович (20 июня 1934 — 7 мая 1940)
  Тимошенко, Семён Константинович (7 мая 1940 — 19 июля 1941)
  Сталин, Иосиф Виссарионович (19 июля 1941 — 25 февраля 1946)

Ключевые документы

Структура

На 26.07.1940 
 Генеральный штаб Красной Армии,
 Главное управление политической пропаганды Красной Армии,
 Главное управление Военных Воздушных Сил Красной Армии,
 Главное артиллерийское управление Красной Армии,
 Главное автобронетанковое управление Красной Армии,
 Главное военно-инженерное управление Красной Армии,
 Главное интендантское управление Красной Армии,
 Управление боевой подготовки Красной Армии,
 Управление противовоздушной обороны Красной Армии,
 Управление связи Красной Армии,
 Управление военно-химической защиты Красной Армии,
 Управление снабжения горючим Красной Армии,
 Управление высших военно-учебных заведений Красной Армии,
 Управление военно-учебных заведений Красной Армии,
 Управление кадров Красной Армии,
 Санитарное управление Красной Армии,
 Ветеринарное управление Красной Армии,
 Управление делами при Народном комиссаре обороны,
 Финансовый отдел при Народном комиссаре обороны.

См. также 
 Министерство обороны СССР
 Генеральный штаб
 Министерство обороны Российской Федерации
 Главы военного ведомства СССР

Примечания

Литература 
 
 Печёнкин А. А. Нарком обороны И. В. Сталин и его заместители // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 6. — С. 3—10; № 7.

Ссылки 

 Перечень приказов Народного комиссара обороны СССР
 Дипломаты Наркомата обороны: накануне и в годы войны на сайте Минобороны России

Народный комиссариат обороны СССР
Военное управление
Вооружённые силы СССР